

Patronyme 

 (1898-1927), prêtre mexicain, saint catholique ;
 Antonio Cortés Heredia, plus connu sous le nom de Antoñín (2000-), footballeur espagnol ;
 (né en 1942), musicien argentin ;
 (1892-1979), peintre impressionniste espagnol ;
Édouard Cortès (1882-1969) est un peintre français ;
Édouard Cortès est un aventurier français ;
Hernán Cortés (1485-1547), conquistador espagnol ;
Jacques Cortès (1935-), universitaire et linguiste français ;
Joaquín Cortés (né en 1969), danseur et chorégraphe espagnol ;
 (1937-2018), joueur de basketball espagnol ;
Juan Donoso Cortés (1809-1853), écrivain et homme politique espagnol ;
León Cortés Castro (1882-1946), président du Costa Rica de 1936 à 1940 ;
Liliana Angulo Cortés (1974-), artiste plasticienne colombienne ;
Lluís Cortés (1986-), joueur et entraîneur de football espagnol ;
Mirella Cortès (1958-), femme politique espagnole ;
Montserrat Campmany i Cortés (1901-1995), musicienne catalane; 
 
Ramiro Cortés (1931-1977), joueur uruguayen de basket-ball.
 (1931-2016), footballeur chilien.
 (1933-1984), compositeur américain.
Ricardo Anaya Cortés (1979-), avocat et homme politique mexicain ;
Roberto Cortés (1905-1975), footballeur chilien ;
Roberto Carlos Cortés (1977-), joueur de football international colombien ;
Santiago Cortés (1945-2011), joueur de football international salvadorien ;
Sebastián Cortés (1951) torero d'Albacete  ;
 (né en 1968), joueur de tennis chilien ;

Toponyme 

Mar de Cortés est un des noms donnés au golfe de Californie ;
Le département de Cortés est un des 18 départements du Honduras ;
Le  est un col situé entre les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl, au Mexique ;
, ou  Puerto Cortés, est le chef-lieu du canton d'Osa dans la province de Puntarenas au Costa Rica.

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique